Leo Chiosso – autore televisivo, drammaturgo e autore di testi italiano 
 Remo Chiosso – autore di giochi italiano
 Renzo Chiosso – scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e regista cinematografico italiano